gmina Rybno – gmina wiejska, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie
 gmina Rybno – gmina wiejska, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

dawne gminy:
 gmina Rybno – dawna gmina, powiat mrągowski, woj. olsztyńskie